Belgisch handbalteam junioren (mannen)
 Belgisch handbalteam junioren (vrouwen)